Mocioni:
 Familia Mocioni (Mocsonyi, originar: Mucioni), o familie macedo-română, emigrată în Ungaria și în Banat
 Alexandru Mocioni
 Andrei Mocioni (1812, Budapesta  1880, Foeni, Timiș), un jurist și om politic român	
 Ioan I. Mocsony-Stârcea (1909, Cernăuți  1992)

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești